Luigi Meduri – politico italiano
 Paki Meduri – scenografo italiano
 Renato Meduri – giornalista e politico italiano